Bill Mallon (1952) – medico, scrittore e golfista statunitense
 Jean Mallon (1904-1982) – paleografo francese
 Mary Mallon (1869-1938) – cuoca irlandese naturalizzata statunitense; la prima persona negli Stati Uniti identificata come portatrice sana dell'agente patogeno associato alla febbre tifoide
 Nichola Mallon (1979) – politica britannica
Mallon – località del comune austriaco di Kirchberg am Wagram